Un centru de cost () este locul unde se generează costuri. Se creează în funcție de domenii de responsabilitate, diferențieri zonale, funcționale, organizatorice sau după criterii de alocarea costurilor. Centrul de cost este un concept definit în scopul acumulării și delimitării pe categorii de costuri în contabilitatea de gestiune a unei părți a intreprinderii, de regulă un departament. Exemple pentru centre de cost sunt: centru de cost materiale, producție, cercetare și dezvoltare, administrare, desfacere.

O extindere a sferei conceptului de centru de cost este centrul de profit care adună și venituri și permite analizarea profitabilității pe segmente.

Centre comerciale